Personen met achternaam May
 May (geslacht), een adellijke familie
 Thomas May (1595-1650), een Engels schrijver, vertaler en historicus
 Cornelius Jacobsz. May, de eerste gouverneur van de kolonie Nieuw-Nederland
 Jan Cornelisz. May, een 17e-eeuws Nederlands zeevaarder
 Jan Jacobsz. May van Schellinkhout, een 17e-eeuws Nederlands zeevaarder
 Karl May (1842-1912), een Duits schrijver, vooral bekend van zijn verhalen met Winnetou en Old Shatterhand
 Arthur May (1903-1979), een Surinaams politicus
 Rollo May (1909-1994), een Amerikaans existentieel psycholoog
 Lizzy Sara May (1918-1988), een Nederlands dichteres en prozaschrijfster van joodse afkomst
 Julian May (1931), een Amerikaans sciencefiction- en fantasyschrijfster
 Michael May (1934), een Formule 1-coureur uit Zwitserland
 Charmian May (1937-2002), een Engels actrice
 Brian May (1947), een Brits gitarist
 Theresa May (1956), een Brits politica
 Tina May (1961), een Brits jazzzangeres
 Norrie May-Welby (1962), een van oorsprong Schotse Australiër, de eerste mens ter wereld die noch als man noch als vrouw geregistreerd staat
 Derrick May (musicus) (1963), een Amerikaans producer en internationaal dj
 James May (1963), een Brits televisiepresentator, vooral bekend van het autoprogramma Top Gear
 Corinna May (1970), een Duits zangeres
 David May (1970), een Engels voetballer
 Jodhi May (1975), een Brits actrice
 Misty May (1977), vaak ook Misty May-Treanor genoemd, een Amerikaans beachvolleybalspeelster
 Alexa May (1981), een Oekraïens pornoactrice
 Liz May (1983), een Luxemburgs triatlete uit Oetrange

Personen met voornaam May
 May Sutton (1886-1975), een Amerikaans tennisspeelster
 May Allison (1890-1989), een Amerikaans theater- en filmactrice

Topografie
 May (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 May (rivier), een rivier in Australië
 May Creek, een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Isle of May, een Schots eilandje in de Firth of Forth
 Cape May, een plaats (city) in de Amerikaanse staat New Jersey in Cape May County
 Cape May County, een county in de Amerikaanse staat New Jersey
 May Pen, een stad op Jamaica
 Saint-May, een gemeente in het Franse departement Drôme (regio Auvergne-Rhône-Alpes)
 De May, de Brabantse naam van de gemeente Made
 May-sur-Orne, een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië)
 May-en-Multien, een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne (regio Île-de-France)
 Le May-sur-Èvre, een gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire (regio Pays de la Loire)

Overige
 May (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2002
 May (Pokémon), een personage uit Pokémon
 May Bros, een historisch motorfietsmerk
 May, een codenaam voor de Iljoesjin Il-38, een maritiem verkennings- en onderzeebootbestrijdingsvliegtuig
 May Parker, ook vaak Tante May genoemd, een personage uit de Spider-Man-strips van Marvel Comics